

Anni
68 – anno del I secolo d.C.
68 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
68 – numero naturale

Musica 
 '68 – raccolta di Robert Wyatt del 2013
 68 – album in studio di Ernia del 2018
 68 – singolo di Ernia del 2018

Società 
Sessantotto – fenomeno socio-culturale nato nel 1968